Закон войны (в древних источниках обычай войны, ) — юридический термин, означающий те законы международного права, которые описывают право на ведение войны (jus ad bellum) и нормы поведения во время боевых действий (jus in bello). Уголовная ответственность за нарушение этих законов распространяется не только на международный (государственный) уровень, но и на отдельных лиц. Нарушение военного положения называется военным преступлением.

История 
Попытки контролировать поведение отдельных лиц и наций, которые воевали, смягчить наихудшие последствия войны имеют давнюю историю. Самые ранние известные случаи встречаются в Махабхарате и Торе.

Махабхарата описывает приемлемое поведение на поле битвы:

Не следует атаковать колесницы пешими войсками; воины на колесницах должны атаковать колесницы. Никакой колесничий не должен нападать на несчастного пешего воина, ни пугать его, ни побеждать его… Война должна вестись ради завоевания владений; нельзя злиться на врага, который не пытается его убить…

Пример из Второзакония  ограничивает сумму приемлемого побочного и экологического ущерба:

Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление; только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его.

 требует, чтобы израильтяне сделали предложение мира противостоящей стороне, прежде чем осадить их город.

Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его.

Точно так же  требует, чтобы женщины-пленницы, которые были вынуждены выйти замуж за победителей войны, не могли быть проданы в качестве рабынь.

В начале VII века первый арабский халиф Абу Бакр обратился к людям и сказал о войне:

Остановитесь, о люди, чтобы я мог дать вам десять правил вашего поведения на поле битвы. Не совершайте предательства и не отклоняйтесь от верного пути. Вы не должны калечить трупы и не должны убивать ни ребёнка, ни женщину, ни старика. Не навредите деревьям и не сжигайте их огнем, особенно говорю вам, о люди, о плодоносных деревьях. Не убивайте стада врагов, кроме как для еды. Проходите мимо людей, посвятивших свою жизнь монашеским службам. Оставьте мирных людей…

Также в суре Аль-Бакара (2:190—193) говорится: в бою мусульманам разрешается только нанести ответный удар в целях самообороны против тех, кто ударит против них, но, как только враги перестанут атаковать, мусульманам нужно прекратить нападать.

В раннехристианский период многие христианские авторы считали, что христиане не могут быть воинами или вести войны. В 697 году Адомнан из Ионы собрал королей и священников со всей Ирландии и Шотландии в Бирр, где под его влиянием был принят «Закон невинных», который запрещал убивать женщин и детей на войне и разрушать церкви.

Одна из претензий, перечисленных в Декларации независимости США, заключалась в том, что британский король Георг III «пытался направить на жителей наших границ безжалостных индейских дикарей, известный способ войны которых представляет поголовное избиение всех возрастов, полов и состояний».

В настоящее время законы войны определяются международными договорами и контролируются международными организациями.

Цели законов 
Часто отмечалось, что создание законов для войны кажется абсурдом. Но на основе приверженности тому, что составляло обычное международное право воюющими сторонами на протяжении веков, человечество пришло к выводу, что кодификация законов войны будет полезна.

Среди основных принципов, лежащих в основе законов войны, можно отметить:
 войны должны ограничиваться достижением политических целей, положивших начало войне (например, территориальный контроль), и не должны включать ненужных разрушений;
 войны должны быть прекращены как можно скорее;
 люди и имущество, которые не способствуют военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и лишений.

С этой целью законы войны призваны смягчить трудности войны путём:
 защиты как комбатантов, так и некомбатантов от ненужных страданий;
 защиты определённых основных прав человека лиц, попавших в руки врага, особенно военнопленных, раненых и больных, детей и гражданских лиц;
 содействия восстановлению мира.

Примечания

Литература 
 Witt, John Fabian. Lincoln’s Code: The Laws of War in American History (Free Press; 2012) 498 pages; on the evolution and legacy of a code commissioned by President Lincoln in the Civil War

Ссылки 
 War & law index — International Committee of the Red Cross website
 International Law of War Association
 The European Institute for International Law and International Relations
 The Rule of Law in Armed Conflicts Project
 For the Sake of Warriors: Accepting the Limits of the Law of War
 The Yearbook of International Humanitarian Law and free access to a Documentation Database of primary source materials.
 When the Law of War Becomes Over-lawyered, JURIST
 International Law on the Bombing of Civilians (Gene Dannen).
 A Brief Primer on International Law, 2007. With cases and commentary. (Nathaniel Burney)
 What is a war crime? BBC online 31 July 2003 (Tarik Kafala).
 United Nations: international law

Военное право
Международное право
Военная этика